Wang Feng (1971), músic xinès.
 Wang Feng (1985), piragüista xinesa.